Camp Creek ist der Name für 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Camp Creek (Arizona)
 Camp Creek (North Carolina)
 Camp Creek (Ohio)
 Camp Creek (South Carolina)
 Camp Creek (Tennessee)
 Camp Creek (West Virginia)

Fließgewässer:
 Camp Creek (British Columbia), Kanada
 Camp Creek (Fulton County, Georgia)
 Camp Creek (Gwinnett County, Georgia)
 Camp Creek (Clayton County, Georgia)
 Camp Creek (Kalifornien)
 Camp Creek (Virginia)

 Camp Creek (Cullen River), Nebenfluss des Cullen River im Northern Territory, Australien.
 Camp Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.
 Camp Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor Rivers in Queensland, Australien.